Equeneiformes es un orden de perciformes caracterizado por tener la primera aleta dorsal (situada en la parte superior de la cabeza), transformada en un órgano en forma de disco adhesivo con el cual se adhieren a los vertebrados acuáticos, e incluso a los cascos de los buques. Sus escamas son pequeñas y cicloideas. Se alimentan de ectoparásitos. Comprende una única familia, los equeneidos, que integra a géneros como Edreneis y Rémora.

Actinopterygii
Taxones con nombres de la mitología clásica